Rudersberg steht für:

 Rudersberg, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rudersberg (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Rudersberg (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rudersberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Rudersberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach (Niederösterreich), Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rudersberg (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich